Châteaubourg, commune française de l'Ardèche
 Châteaubourg, commune française d'Ille-et-Vilaine